Messanges – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Landy
 Messanges – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Côte-d’Or